Игорь Владимирович Малиновский: Малиновский, Игорь Владимирович (род. 1977) — российский и австрийский скрипач и музыкальный педагог.
 Малиновский, Игорь Владимирович (1997—2022) — российский биатлонист.